Holzheim – comune del circondario di Dillingen a.d.Donau (Baviera)
 Holzheim – comune del circondario rurale di Nuova Ulma (Baviera)
 Holzheim – comune del circondario rurale di Danubio-Ries (Baviera)
 Holzheim – comune del circondario rurale Rhein-Lahn-Kreis (Renania-Palatinato)
 Holzheim a.Forst – comune del circondario rurale di Ratisbona (Baviera)